Nabat (Набат) steht für:

Nabat (Sturmglocke), traditionelles russisches Sturmgeläut (Alarmglocke)
Nabat (Gruppierung), Konföderation der anarchistischen Organisationen in der Ukraine während des Russischen Bürgerkriegs
Nabat (Zeitschrift), herausgegeben von Pjotr Nikititsch Tkatschow 
Nabat (Film), sowjetischer Film

Siehe auch

Sturmgeläutturm (Moskauer Kreml)